JHH ist die Abkürzung für:

 Hüttengewerkschaft und Handlung Jacobi, Haniel & Huyssen, welches sich später zum  Montan- und Maschinenbauunternehmen Gutehoffnungshütte
 die Jahrhunderthalle in Frankfurt am Main
 Johns Hopkins Hospital

Jhh ist die Abkürzung für:

 in der Literatur für Jahreshefte
 in den Geschichtswissenschaften für Jahrhunderte

Siehe auch:

 Joseph H. H. Weiler

Abkürzung